Искусных:

 Искусных, Антон Олегович (род. 1980) — российский игрок в мини-футбол.
 Искусных, Сергей Владимирович (род. 1974) — российский шахматист и тренер.